Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Triad nach dem englischen Wort für Triade: 

 HMS Triad (Yacht) war eine Yacht. Das Schiff diente General Hamilton in der Schlacht von Gallipoli als Aufklärungsfahrzeug.
 HMS Triad (N53) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1939 vom Stapel und wurde 1940 von einem italienischen U-Boot im Mittelmeer versenkt.